Клере́-дю-Буа́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 240 км на юго-запад от Парижа, 125 км на юго-запад от Орлеана, 50 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 291 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Сен-Пьер ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini